«В дороге» (иногда называется по первой строке «Утро туманное») – стихотворение, написанное Иваном Тургеневым в ноябре 1843 года, и одноимённый романс.

Темы и мотивы 
Стихотворение посвящено воспоминаниям о былом, о прошедшем времени, идеализируемом лирическим героем, спокойным и умиротворённым, который, по всей видимости, находится в дороге. Картины окружающей природы также настраивают на элегический лад – перед читателем плавно разворачиваются пейзажи поздней осени, которые располагают к неторопливой философской созерцательности. Описанию природы посвящаются две первые строки первой строфы и заключительная строка последней строфы. Лексическим элементом, скрепляющим план природы (фоновых картин) и личных ощущений, является глагол «вспомнишь», который в стихотворении встречается пять раз, таким образом, становясь ключевым рефреном мироощущения лирического героя. В целом стихотворение носит интимно-ностальгический характер, отсылает к традициям русской элегической лирики. Цветовая гамма, преобладающая в стихотворении – серо-белая, на что указывают эпитеты туманное, седое.

Средства создания художественной образности 
Герой-путешественник погружается в воспоминания о прошлых любовных переживаниях. Отчётливость ностальгического нарратива при описании ретроспекции усиливается благодаря использованию антитезы жадно – робко, первые встречи – последние встречи. Элементы звукописи дополняют ощущение протяжённости, развёрнутости, замедленности переживания во времени и пространстве (звучание протяжного у, а перед двойным нн в первой строфе). В стихотворении отсутствуют местоимения, а практически единственный глагол «вспомнишь» употреблён в обобщённо-личной форме, что, с одной стороны, отражает идею отвлечённости ощущений, а также настраивает читателя на диалог, создавая ощущение сопричастности интимным переживаниям.

Обстоятельства написания 
Произведение написано трёхстопным дактилем. Тургеневу на момент написания было 25 лет, однако часто у читателя (или слушателя романса) создаётся ощущение, что оно было написано уже пожилым человеком, прожившим долгую жизнь. Стихотворение с опорой на биографический план Тургенева в плане субжанровой характеристики, с одной стороны, представляет собой исповедальное прощание с возлюбленной Татьяной Александровной Бакуниной (сестрой русского философа и революционера Михаила Бакунина), а с другой стороны, на его написание повлиял факт совсем недавнего знакомства с французской исполнительницей Полиной Виардо во время поездки певицы в Санкт-Петербург осенью 1843 года, где на сцене оперного театра её впервые увидел Тургенев. Таким образом, И. С. Тургенев создал это стихотворение под впечатлением от расставания с одной любимой девушкой, но уже будучи вдохновлённым встречей с другой, будущей любовью, поэтому произведение вовсе не несёт в себе отпечаток безнадёжной тоски, а, скорее, передаёт ощущение просветлённости и размышлений, раскрываемое в последних строфах («глядя задумчиво в небо широкое»).

Переложения на музыку 

Стихотворение «Утро туманное» неоднократно перекладывалось на музыку, в частности, композиторами Александром Фёдоровичем Гедике, Яковом Фёдоровичем Пригожим и Георгием Львовичем Катуаром. Однако вопрос об авторстве романса до сих пор является спорным. Ряд авторов называет автором музыки офицера Э. А. Абаза, погибшего в Крымскую кампанию. В пользу этой версии говорит ряд публикаций  и памятник на могиле героя с высеченной на нем строкой из романса. Кроме того запись на пластинку Михаилом Вавичем сопровождалась описанием: «Утро туманное...» Знаменитый романс: музыка Эраста Абазы на стихи Ивана Тургенева (номер III из цикла «Вариации») в исполнении Михаила Вавича.

Нотный архив Бориса Тараканова называет автором А. М. Абазу -  известного музыкального деятеля. Имя А.Абазы указано в частности на пластинках Надежды Обуховой. Елена Хапланова полагает, что автор романса Виктор Вениаминович Абаза посвятил ставшую знаменитой музыку своему другу Иосифу Михайловичу Лапицкому в издании 1897 года. Однако эта версия вызывает ряд вопросов, поскольку романс был известен и до 1897 года. Нельзя не отметить и то что приведенная ссылка не является активной, так что текст об авторстве В.В.Абазы не доступен для обсуждения специалистами.

Исполнители романса 
Стихотворение является самым известным поэтическим произведением И. С. Тургенева. Его романсовое переложение исполняли и исполняют многие яркие эстрадные и оперные певцы, такие как Игорь Владимирович Тальков, Вадим Алексеевич Козин, Сергей Георгиевич Захаров, Юрий Александрович Гуляев, Эдуард Анатольевич Хиль, Дмитрий Александрович Хворостовский, Валентина Дмитриевна Пономарёва, Олег Евгеньевич Погудин,  Александр Николаевич Малинин, Евгения Валерьевна Смольянинова и многие другие.

Примечания 

Литературные произведения по алфавиту
Стихотворения 1843 года
Стихотворения Ивана Тургенева
Русские романсы